Laguna Chiar Kkota kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 Laguna Chiar Kkota (sjö i Bolivia), Potosí, 
 Laguna Charcota, sjö, Potosí, 

Robotskapade Boliviaförgreningar